3-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 3-й меридиан восточной долготы
 3-й меридиан западной долготы

См. также 
 3-я параллель